Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Bury
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Oldham
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Salford
 Moorside – stacja kolejowa w hrabstwie Wielki Manchester, w Anglii
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w Newcastle upon Tyne
 Moorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Leeds